Holzhaus steht für

 Holzhaus, Bauform aus Holz

Holzhaus ist der Ortsname von
 Holzhaus (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhaus (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Holzhaus (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Holzhaus (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Holzhaus (Genthin), Ortsteil der Stadt Genthin, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Holzhaus (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Holzhaus (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Holzhaus (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Holzhaus (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Holzhaus (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Holzhaus (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Blockhaus (Begriffsklärung)
 Das Norwegische Holzhaus
 Holzhausen
 Holtzhausen
 Holthaus
 Holzhäusl
 Holzhäuseln
 Holzhäusln
 Holzhäuser
 Haus Holtz
 Siedlung Holzhaus